Giacomo Medici ist der Name folgender Personen:

* Giacomo Medici (General) (1817–1882), italienischer General und Politiker
 Giacomo Medici (Antikenhändler), italienischer Antikenhändler und Kunsträuber